Shingo Kunieda era il detentore del titolo e si è confermato battendo in finale Gustavo Fernández per 6-0, 6-1.

Teste di serie
  Shingo Kunieda (campione)
  Stéphane Houdet (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

Australian Open 2014